Симон де Бошан () — имя нескольких представителей английского рода Бошанов:

 Симон I де Бошан (умер в 1236/1237) — английский землевладелец, феодальный барон Бедфорда с около 1114/1118 года, кастелян Бедфордского замка, стюард королевского двора в марте-апреле 1136 года.
 Симон II де Бошан (около 1145 — 1206/1207) — английский землевладелец, феодальный барон Бедфорда с около 1155 года, кастелян Бедфордского замка, шериф Бедфордшира и Бакингемшира в 1194—1195 и 1196—1197 годах.
 Симон III де Бошан (умер в 1256), сын и наследник Уильяма I де Бошана из Бедфорда, умерший раньше отца.